Крэйг Энтони Фэган (; 11 декабря 1982, Бирмингем) — английский футболист, нападающий.

Карьера 
Крэйг Фэган, уроженец Бирмингема, начал свою карьеру в 9-летнем возрасте в клубе «Бирмингем Сити», когда руководство клуба приняло решение закрыть молодёжные команды, Фэган был направлен в клуб «Вест Бромвич Альбион», но с возобновлением деятельности юношеского отделения «Бирмингема» он вернулся в родной город. Помимо обучения в академии Сити, Фэган посещал среднюю школу Бромсгрове, что в Вустершире, где Фэган родился. Позже Фэган дебютировал в основе «Бирмингема», но завоевать место в составе не смог и был направлен на правах аренды в клуб «Бристоль Сити», а затем, по окончании контракта с «Бирмингемом», Фэган на правах свободного агента ушёл в клуб «Колчестер Юнайтед», в котором до этого отыграл целый сезон.

28 февраля 2005 года Фэган за 125 тысяч фунтов переходит в клуб «Халл Сити», а через 5 дней дебютирует в команде в матче с «Транмер Роверс». Первоначальная позиция Фэгана в команде была справа в полузащите, однако вскоре, вместе со сменой схемы с 4-4-2 на 4-3-3, он был переведён в нападение, играя правого вингера. Блестящая игра Фэгана в «Халл Сити» привлекла к нему внимание других клубов, и 6 января 2007 года Фэган проведя свой последний матч за клуб в кубке Англии против «Мидлсбро», через 3 дня был куплен «Дерби Каунти» за 750 тысяч фунтов (плюс 250 тысяч фунтов, которые будут выплачены «Дерби» «Халлу», в случае удачной игры Фэгана за клуб). Уже 13 января Фэган дебютировал в составе «Каунти» против «Шеффилд Уэнсдей», любопытно, что ещё 12 дней назад он играл против того же самого клуба в составе «Халл Сити»). В «Дерби» Фэгана вновь перевели на край полузащиты, но там не показывает былого уровня игры и постепенно выводится из состава клуба, а с приходом в «Дерби» нового тренера, Фэган 7 марта 2008 года возвращается в «Халл Сити» на правах аренды.

17 июня 2008 года было объявлено, что Фэган вновь подписывает контракт с «Сити», будучи купленным за те же 750 тысяч фунтов. 13 сентября 2008 года в только недавно начавшемся чемпионате Англии, в матче с «Ньюкасл Юнайтед», Фэган серьёзно травмирует голень, только 26 декабря 2008 года футболист вернулся в строй и забил гол в ворота «Манчестер Сити», который, однако, не принёс клубу даже ничью.

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Колчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК «Бери»
Игроки ФК «Джиллингем»
Игроки ФК ДПММ